Angerville-l'Orcher – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Cantone di Gonfreville-l'Orcher – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Le Havre
 Gonfreville-l'Orcher – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia